Do soutěže mužské čtyřhry na londýnském grandslamu ve Wimbledonu 2014 nastoupilo šedesát čtyři párů. Obhájcem titulu byla nejlepší dvojice světa složená z amerických dvojčat Boba a Mika Bryanových. Ve finále však nestačili na vítěze turnaje Vaska Pospisila s Jackem Sockem.

Soutěž mužské čtyřhry vyhrál nenasazený kanadsko-americký pár Vasek Pospisil a Jack Sock. Ve finále zdolali nejvýše nasazené bratry Boba a Mika Bryanovy po velké bitvě v pěti sadách 7–6, 6–7, 6–4, 3–6 a 7–5. Pro oba se jednalo o první společný turnaj na okruhu a zároveň premiérové grandslamové finále i titul v této soutěži.

Každý z vítězů si do žebříčku ATP připsal 2 000 bodů a dvojice si rozdělila částku 325 000 liber, poražený finálový pár pak poloviční finanční prémii.

Nasazení párů 

   Bob Bryan /  Mike Bryan (finále)
   Alexander Peya /  Bruno Soares (čtvrtfinále)
   Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (čtvrtfinále)
   Julien Benneteau /  Édouard Roger-Vasselin (čtvrtfinále)
   Leander Paes /  Radek Štěpánek (semifinále)
   Marcel Granollers /  Marc López (3. kolo)
   Łukasz Kubot /  Robert Lindstedt (2. kolo)
   Rohan Bopanna /  Ajsám Kúreší (2. kolo)
   Julian Knowle /  Marcelo Melo (čtvrtfinále)
  Treat Conrad Huey /  Dominic Inglot (1. kolo)
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (3. kolo)
  Michaël Llodra /  Nicolas Mahut (semifinále)
  Eric Butorac /  Raven Klaasen (3. kolo)
  Jamie Murray /  John Peers (3. kolo)
  Juan Sebastián Cabal /  Marcin Matkowski (3. kolo)
  Pablo Cuevas /  David Marrero (3. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Wimbledon 2014